Дибромэтан имеет два изомера:
 1,1-Дибромэтан, BrHC—CH
 1,2-Дибромэтан, BrHC—CHBr